|-
|(42001)||2000 YW46|| align=right|15,6|| align=right|2,356|| align=right|0,032|| align=right|4,98|| align=right|3,615||MBA||30. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(42002)||2000 YU47|| align=right|15,3|| align=right|2,538|| align=right|0,141|| align=right|1,98|| align=right|4,043||MBA||30. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(42003)||2000 YJ48|| align=right|15,5|| align=right|2,551|| align=right|0,099|| align=right|4,12|| align=right|4,073||MBA||30. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(42004)||2000 YJ49|| align=right|15,7|| align=right|2,384|| align=right|0,207|| align=right|0,35|| align=right|3,679||MBA||30. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(42005)||2000 YW49|| align=right|15,6|| align=right|2,735|| align=right|0,037|| align=right|6,32|| align=right|4,523||MBA||30. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(42006)||2000 YA50|| align=right|14,6|| align=right|2,469|| align=right|0,176|| align=right|1,54|| align=right|3,879||MBA||30. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(42007)||2000 YG50|| align=right|15,4|| align=right|2,629|| align=right|0,061|| align=right|2,51|| align=right|4,261||MBA||30. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(42008)||2000 YJ50|| align=right|15,1|| align=right|2,240|| align=right|0,212|| align=right|4,77|| align=right|3,353||MBA||30. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(42009)||2000 YM50|| align=right|14,6|| align=right|3,057|| align=right|0,113|| align=right|3,29|| align=right|5,345||MBA||30. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(42010)||2000 YX58|| align=right|15,4|| align=right|2,602|| align=right|0,170|| align=right|1,11|| align=right|4,196||MBA||30. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(42011)||2000 YS59|| align=right|15,4|| align=right|2,376|| align=right|0,113|| align=right|9,06|| align=right|3,662||MBA||30. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(42012)||2000 YC60|| align=right|14,2|| align=right|2,980|| align=right|0,093|| align=right|10,61|| align=right|5,143||MBA||30. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(42013)||2000 YL61|| align=right|15,7|| align=right|2,610|| align=right|0,022|| align=right|2,77|| align=right|4,216||MBA||30. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(42014)||2000 YM61|| align=right|14,1|| align=right|2,983|| align=right|0,046|| align=right|11,73|| align=right|5,152||MBA||30. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(42015)||2000 YM65|| align=right|14,9|| align=right|3,094|| align=right|0,118|| align=right|2,60|| align=right|5,442||MBA||16. december 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(42016)||2000 YZ68|| align=right|15,0|| align=right|2,396|| align=right|0,096|| align=right|5,55|| align=right|3,708||MBA||30. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(42017)||2000 YU72|| align=right|15,6|| align=right|2,363|| align=right|0,045|| align=right|7,74|| align=right|3,631||MBA||30. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(42018)||2000 YK78|| align=right|15,3|| align=right|2,513|| align=right|0,124|| align=right|1,23|| align=right|3,984||MBA||30. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(42019)||2000 YE79|| align=right|15,2|| align=right|2,370|| align=right|0,076|| align=right|4,35|| align=right|3,648||MBA||30. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(42020)||2000 YP79|| align=right|15,8|| align=right|2,325|| align=right|0,031|| align=right|1,15|| align=right|3,545||MBA||30. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(42021)||2000 YJ80|| align=right|14,7|| align=right|2,845|| align=right|0,093|| align=right|3,58|| align=right|4,798||MBA||30. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(42022)||2000 YS81|| align=right|13,9|| align=right|2,556|| align=right|0,089|| align=right|14,98|| align=right|4,086||MBA||30. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(42023)||2000 YW81|| align=right|15,8|| align=right|2,257|| align=right|0,089|| align=right|5,82|| align=right|3,389||MBA||30. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(42024)||2000 YX82|| align=right|15,7|| align=right|2,714|| align=right|0,077|| align=right|2,48|| align=right|4,469||MBA||30. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(42025)||2000 YL84|| align=right|15,5|| align=right|2,383|| align=right|0,181|| align=right|3,34|| align=right|3,678||MBA||30. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(42026)||2000 YF86|| align=right|14,9|| align=right|2,541|| align=right|0,176|| align=right|2,62|| align=right|4,051||MBA||30. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(42027)||2000 YL86|| align=right|14,3|| align=right|2,397|| align=right|0,113|| align=right|5,50|| align=right|3,710||MBA||30. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(42028)||2000 YT88|| align=right|15,2|| align=right|2,404|| align=right|0,099|| align=right|7,41|| align=right|3,728||MBA||30. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(42029)||2000 YV88|| align=right|14,6|| align=right|3,084|| align=right|0,140|| align=right|1,51|| align=right|5,414||MBA||30. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(42030)||2000 YA89|| align=right|15,4|| align=right|3,233|| align=right|0,010|| align=right|1,92|| align=right|5,812||MBA||30. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(42031)||2000 YJ89|| align=right|15,8|| align=right|2,446|| align=right|0,181|| align=right|1,74|| align=right|3,825||MBA||30. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(42032)||2000 YV89|| align=right|16,2|| align=right|2,350|| align=right|0,177|| align=right|1,36|| align=right|3,603||MBA||30. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(42033)||2000 YH95|| align=right|15,6|| align=right|2,537|| align=right|0,273|| align=right|1,73|| align=right|4,040||MBA||30. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(42034)||2000 YD96|| align=right|15,0|| align=right|2,952|| align=right|0,046|| align=right|2,37|| align=right|5,072||MBA||30. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(42035)||2000 YG96|| align=right|15,3|| align=right|2,246|| align=right|0,186|| align=right|6,73|| align=right|3,366||MBA||30. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(42036)||2000 YP96|| align=right|11,4|| align=right|5,245|| align=right|0,037|| align=right|6,50|| align=right|12,02||JUT||30. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(42037)||2000 YQ96|| align=right|14,3|| align=right|3,089|| align=right|0,114|| align=right|1,34|| align=right|5,429||MBA||30. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(42038)||2000 YO97|| align=right|13,9|| align=right|2,776|| align=right|0,114|| align=right|14,22|| align=right|4,624||MBA||30. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(42039)||2000 YN98|| align=right|14,3|| align=right|2,631|| align=right|0,264|| align=right|14,45|| align=right|4,267||MBA||30. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(42040)||2000 YS99|| align=right|13,3|| align=right|3,092|| align=right|0,118|| align=right|9,24|| align=right|5,436||MBA||30. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(42041)||2000 YB100|| align=right|14,3|| align=right|3,028|| align=right|0,087|| align=right|4,23|| align=right|5,269||MBA||30. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(42042)||2000 YR101|| align=right|14,9|| align=right|2,710|| align=right|0,145|| align=right|8,85|| align=right|4,461||MBA||28. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(42043)||2000 YB102|| align=right|13,9|| align=right|3,184|| align=right|0,044|| align=right|13,68|| align=right|5,680||MBA||28. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(42044)||2000 YF102|| align=right|14,5|| align=right|2,709|| align=right|0,103|| align=right|13,31|| align=right|4,458||MBA||28. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(42045)||2000 YJ103|| align=right|13,4|| align=right|3,131|| align=right|0,043|| align=right|10,37|| align=right|5,538||MBA||28. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(42046)||2000 YM103|| align=right|15,7|| align=right|2,244|| align=right|0,186|| align=right|6,63|| align=right|3,361||MBA||28. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(42047)||2000 YV105|| align=right|13,9|| align=right|2,638|| align=right|0,146|| align=right|14,23|| align=right|4,285||MBA||28. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(42048)||2000 YE107|| align=right|14,6|| align=right|3,029|| align=right|0,172|| align=right|2,02|| align=right|5,271||MBA||30. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(42049)||2000 YG107|| align=right|14,7|| align=right|2,746|| align=right|0,048|| align=right|6,44|| align=right|4,549||MBA||30. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(42050)||2000 YN107|| align=right|14,8|| align=right|3,074|| align=right|0,043|| align=right|8,92|| align=right|5,390||MBA||30. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(42051)||2000 YX107|| align=right|14,2|| align=right|2,459|| align=right|0,141|| align=right|7,51|| align=right|3,856||MBA||30. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(42052)||2000 YH108|| align=right|15,5|| align=right|2,738|| align=right|0,138|| align=right|2,51|| align=right|4,531||MBA||30. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(42053)||2000 YO110|| align=right|14,1|| align=right|2,242|| align=right|0,169|| align=right|6,42|| align=right|3,357||MBA||30. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(42054)||2000 YA111|| align=right|15,2|| align=right|2,346|| align=right|0,152|| align=right|1,78|| align=right|3,592||MBA||30. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(42055)||2000 YB112|| align=right|15,3|| align=right|2,223|| align=right|0,127|| align=right|5,08|| align=right|3,314||MBA||30. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(42056)||2000 YF114|| align=right|15,0|| align=right|2,918|| align=right|0,103|| align=right|2,23|| align=right|4,984||MBA||30. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(42057)||2000 YW114|| align=right|14,6|| align=right|2,564|| align=right|0,065|| align=right|13,46|| align=right|4,104||MBA||30. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(42058)||2000 YF115|| align=right|14,3|| align=right|2,911|| align=right|0,012|| align=right|3,28|| align=right|4,966||MBA||30. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(42059)||2000 YG115|| align=right|15,3|| align=right|2,565|| align=right|0,156|| align=right|4,72|| align=right|4,108||MBA||30. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(42060)||2000 YX115|| align=right|14,6|| align=right|2,636|| align=right|0,070|| align=right|9,88|| align=right|4,279||MBA||30. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(42061)||2000 YE116|| align=right|15,0|| align=right|2,401|| align=right|0,220|| align=right|3,34|| align=right|3,719||MBA||30. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(42062)||2000 YR118|| align=right|14,6|| align=right|2,654|| align=right|0,129|| align=right|12,05|| align=right|4,323||MBA||28. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(42063)||2000 YS122|| align=right|15,0|| align=right|2,319|| align=right|0,223|| align=right|8,66|| align=right|3,530||MBA||28. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(42064)||2000 YE128|| align=right|14,6|| align=right|2,697|| align=right|0,172|| align=right|6,24|| align=right|4,428||MBA||29. december 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(42065)||2000 YJ128|| align=right|13,9|| align=right|2,636|| align=right|0,244|| align=right|12,61|| align=right|4,278||MBA||29. december 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(42066)||2000 YF129|| align=right|15,1|| align=right|2,313|| align=right|0,140|| align=right|4,52|| align=right|3,518||MBA||29. december 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(42067)||2000 YU131|| align=right|14,9|| align=right|3,145|| align=right|0,073|| align=right|1,58|| align=right|5,576||MBA||30. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(42068)||2000 YA133|| align=right|13,2|| align=right|3,430|| align=right|0,080|| align=right|8,66|| align=right|6,351||MBA||30. december 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(42069)||2000 YG135|| align=right|14,9|| align=right|2,373|| align=right|0,099|| align=right|6,71|| align=right|3,655||MBA||17. december 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(42070)||2000 YM136|| align=right|13,5|| align=right|3,116|| align=right|0,206|| align=right|19,37|| align=right|5,500||MBA||23. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(42071)||2000 YS137|| align=right|15,7|| align=right|2,636|| align=right|0,067|| align=right|3,31|| align=right|4,278||MBA||23. december 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(42072)||2000 YS139|| align=right|16,0|| align=right|2,372|| align=right|0,205|| align=right|3,41|| align=right|3,653||MBA||27. december 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|42073 Noreen||2001 AS1|| align=right|14,3|| align=right|3,238|| align=right|0,184|| align=right|19,83|| align=right|5,826||MBA||2. januar 2001||Carbuncle Hill||D. P. Pray
|-
|(42074)||2001 AV2|| align=right|15,2|| align=right|2,618|| align=right|0,074|| align=right|15,05|| align=right|4,235||MBA||2. januar 2001||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(42075)||2001 AL3|| align=right|14,2|| align=right|2,766|| align=right|0,151|| align=right|10,08|| align=right|4,599||MBA||2. januar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(42076)||2001 AQ4|| align=right|13,3|| align=right|3,199|| align=right|0,119|| align=right|20,20|| align=right|5,721||MBA||2. januar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(42077)||2001 AS4|| align=right|14,3|| align=right|2,664|| align=right|0,129|| align=right|12,88|| align=right|4,348||MBA||2. januar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(42078)||2001 AT4|| align=right|15,1|| align=right|2,530|| align=right|0,207|| align=right|8,83|| align=right|4,024||MBA||2. januar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(42079)||2001 AD7|| align=right|14,8|| align=right|2,397|| align=right|0,142|| align=right|8,98|| align=right|3,711||MBA||2. januar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(42080)||2001 AL7|| align=right|14,1|| align=right|2,681|| align=right|0,113|| align=right|15,80|| align=right|4,390||MBA||2. januar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(42081)||2001 AX7|| align=right|15,4|| align=right|2,400|| align=right|0,138|| align=right|4,87|| align=right|3,718||MBA||2. januar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(42082)||2001 AF11|| align=right|12,7|| align=right|3,193|| align=right|0,144|| align=right|23,90|| align=right|5,705||MBA||2. januar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(42083)||2001 AU11|| align=right|14,8|| align=right|3,229|| align=right|0,066|| align=right|0,32|| align=right|5,803||MBA||2. januar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(42084)||2001 AA12|| align=right|15,3|| align=right|2,669|| align=right|0,029|| align=right|3,73|| align=right|4,360||MBA||2. januar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(42085)||2001 AD12|| align=right|15,2|| align=right|2,326|| align=right|0,201|| align=right|6,09|| align=right|3,547||MBA||2. januar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(42086)||2001 AE13|| align=right|16,5|| align=right|2,550|| align=right|0,230|| align=right|1,47|| align=right|4,071||MBA||2. januar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(42087)||2001 AB14|| align=right|14,5|| align=right|2,997|| align=right|0,069|| align=right|9,67|| align=right|5,188||MBA||2. januar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(42088)||2001 AG15|| align=right|14,3|| align=right|3,063|| align=right|0,071|| align=right|10,08|| align=right|5,360||MBA||2. januar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(42089)||2001 AQ15|| align=right|13,5|| align=right|3,150|| align=right|0,154|| align=right|10,86|| align=right|5,591||MBA||2. januar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(42090)||2001 AF16|| align=right|14,8|| align=right|2,349|| align=right|0,205|| align=right|4,25|| align=right|3,601||MBA||2. januar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(42091)||2001 AV16|| align=right|13,6|| align=right|2,658|| align=right|0,045|| align=right|22,56|| align=right|4,332||MBA||2. januar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(42092)||2001 AU20|| align=right|15,0|| align=right|2,328|| align=right|0,141|| align=right|8,61|| align=right|3,551||MBA||3. januar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(42093)||2001 AO23|| align=right|14,7|| align=right|2,731|| align=right|0,107|| align=right|10,08|| align=right|4,513||MBA||3. januar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(42094)||2001 AO24|| align=right|15,5|| align=right|2,374|| align=right|0,089|| align=right|4,72|| align=right|3,657||MBA||4. januar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(42095)||2001 AY25|| align=right|15,1|| align=right|2,590|| align=right|0,201|| align=right|5,90|| align=right|4,168||MBA||6. januar 2001||Farpoint||Farpoint
|-
|(42096)||2001 AZ25|| align=right|14,6|| align=right|2,988|| align=right|0,068|| align=right|8,16|| align=right|5,163||MBA||6. januar 2001||Farpoint||Farpoint
|-
|(42097)||2001 AO28|| align=right|14,9|| align=right|2,554|| align=right|0,260|| align=right|6,90|| align=right|4,081||MBA||5. januar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(42098)||2001 AS29|| align=right|15,6|| align=right|2,314|| align=right|0,059|| align=right|5,89|| align=right|3,520||MBA||4. januar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(42099)||2001 AN30|| align=right|15,4|| align=right|2,648|| align=right|0,171|| align=right|4,46|| align=right|4,308||MBA||4. januar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(42100)||2001 AL31|| align=right|14,8|| align=right|2,560|| align=right|0,189|| align=right|8,55|| align=right|4,096||MBA||4. januar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(42101)||2001 AA34|| align=right|15,2|| align=right|2,535|| align=right|0,029|| align=right|4,95|| align=right|4,037||MBA||4. januar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(42102)||2001 AF34|| align=right|14,2|| align=right|2,629|| align=right|0,112|| align=right|14,75|| align=right|4,261||MBA||4. januar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(42103)||2001 AO34|| align=right|13,8|| align=right|3,229|| align=right|0,059|| align=right|7,08|| align=right|5,800||MBA||4. januar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(42104)||2001 AS35|| align=right|14,4|| align=right|2,982|| align=right|0,061|| align=right|11,18|| align=right|5,148||MBA||5. januar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(42105)||2001 AZ35|| align=right|13,7|| align=right|2,967|| align=right|0,045|| align=right|9,86|| align=right|5,110||MBA||5. januar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(42106)||2001 AB38|| align=right|14,7|| align=right|3,093|| align=right|0,213|| align=right|11,84|| align=right|5,438||MBA||5. januar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(42107)||2001 AF38|| align=right|14,1|| align=right|2,457|| align=right|0,273|| align=right|13,48|| align=right|3,851||MBA||5. januar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(42108)||2001 AM41|| align=right|14,4|| align=right|3,067|| align=right|0,010|| align=right|11,39|| align=right|5,371||MBA||3. januar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(42109)||2001 AX44|| align=right|14,9|| align=right|2,431|| align=right|0,193|| align=right|4,05|| align=right|3,790||MBA||15. januar 2001||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(42110)||2001 AC45|| align=right|14,5|| align=right|2,435|| align=right|0,187|| align=right|9,48|| align=right|3,799||MBA||15. januar 2001||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(42111)||2001 AZ46|| align=right|15,1|| align=right|2,287|| align=right|0,215|| align=right|24,74|| align=right|3,458||MBA||15. januar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(42112)||2001 AF48|| align=right|13,3|| align=right|2,855|| align=right|0,155|| align=right|35,76|| align=right|4,823||MBA||4. januar 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|42113 Jura||2001 AB49|| align=right|15,1|| align=right|2,644|| align=right|0,148|| align=right|7,33|| align=right|4,298||MBA||15. januar 2001||Vicques||Vicques
|-
|(42114)||2001 BH4|| align=right|11,9|| align=right|5,203|| align=right|0,003|| align=right|7,25|| align=right|11,87||JUT||18. januar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(42115)||2001 BO4|| align=right|14,7|| align=right|2,532|| align=right|0,186|| align=right|14,13|| align=right|4,028||MBA||18. januar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(42116)||2001 BY5|| align=right|15,1|| align=right|2,334|| align=right|0,146|| align=right|7,23|| align=right|3,566||MBA||18. januar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(42117)||2001 BD6|| align=right|13,2|| align=right|2,930|| align=right|0,205|| align=right|12,38|| align=right|5,016||MBA||19. januar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(42118)||2001 BO6|| align=right|15,6|| align=right|2,479|| align=right|0,094|| align=right|7,30|| align=right|3,902||MBA||19. januar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(42119)||2001 BP7|| align=right|14,3|| align=right|2,877|| align=right|0,093|| align=right|6,94|| align=right|4,880||MBA||19. januar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(42120)||2001 BU7|| align=right|14,7|| align=right|2,781|| align=right|0,064|| align=right|4,11|| align=right|4,636||MBA||19. januar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(42121)||2001 BW7|| align=right|15,4|| align=right|2,441|| align=right|0,129|| align=right|8,25|| align=right|3,813||MBA||19. januar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(42122)||2001 BC8|| align=right|15,2|| align=right|2,308|| align=right|0,224|| align=right|7,09|| align=right|3,505||MBA||19. januar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(42123)||2001 BY8|| align=right|14,9|| align=right|3,156|| align=right|0,132|| align=right|4,96|| align=right|5,605||MBA||19. januar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(42124)||2001 BA9|| align=right|14,1|| align=right|3,063|| align=right|0,126|| align=right|12,85|| align=right|5,359||MBA||19. januar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(42125)||2001 BE13|| align=right|14,2|| align=right|2,626|| align=right|0,139|| align=right|13,16|| align=right|4,255||MBA||21. januar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(42126)||2001 BC15|| align=right|13,6|| align=right|3,163|| align=right|0,141|| align=right|2,99|| align=right|5,625||MBA||21. januar 2001||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(42127)||2001 BT15|| align=right|14,3|| align=right|3,111|| align=right|0,110|| align=right|2,94|| align=right|5,486||MBA||21. januar 2001||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(42128)||2001 BV15|| align=right|13,6|| align=right|2,693|| align=right|0,178|| align=right|13,48|| align=right|4,418||MBA||21. januar 2001||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(42129)||2001 BG17|| align=right|14,2|| align=right|2,761|| align=right|0,199|| align=right|12,80|| align=right|4,587||MBA||19. januar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(42130)||2001 BW19|| align=right|13,5|| align=right|3,117|| align=right|0,047|| align=right|13,60|| align=right|5,503||MBA||19. januar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(42131)||2001 BE21|| align=right|14,2|| align=right|2,984|| align=right|0,106|| align=right|10,64|| align=right|5,154||MBA||19. januar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(42132)||2001 BP24|| align=right|13,8|| align=right|3,147|| align=right|0,158|| align=right|11,19|| align=right|5,583||MBA||20. januar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(42133)||2001 BQ24|| align=right|14,6|| align=right|2,930|| align=right|0,057|| align=right|3,28|| align=right|5,014||MBA||20. januar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(42134)||2001 BO25|| align=right|14,5|| align=right|3,067|| align=right|0,144|| align=right|6,23|| align=right|5,370||MBA||20. januar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(42135)||2001 BK26|| align=right|13,8|| align=right|3,079|| align=right|0,100|| align=right|20,92|| align=right|5,403||MBA||20. januar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(42136)||2001 BM26|| align=right|14,4|| align=right|3,162|| align=right|0,148|| align=right|1,14|| align=right|5,621||MBA||20. januar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(42137)||2001 BO27|| align=right|14,7|| align=right|3,230|| align=right|0,140|| align=right|1,38|| align=right|5,805||MBA||20. januar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(42138)||2001 BP28|| align=right|13,5|| align=right|3,098|| align=right|0,013|| align=right|12,55|| align=right|5,453||MBA||20. januar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(42139)||2001 BQ29|| align=right|14,6|| align=right|3,045|| align=right|0,063|| align=right|8,92|| align=right|5,312||MBA||20. januar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(42140)||2001 BM31|| align=right|15,0|| align=right|2,742|| align=right|0,078|| align=right|13,21|| align=right|4,540||MBA||20. januar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(42141)||2001 BV31|| align=right|13,5|| align=right|3,039|| align=right|0,241|| align=right|4,25|| align=right|5,296||MBA||20. januar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(42142)||2001 BY32|| align=right|14,1|| align=right|3,109|| align=right|0,171|| align=right|10,89|| align=right|5,482||MBA||20. januar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(42143)||2001 BN37|| align=right|14,8|| align=right|2,673|| align=right|0,163|| align=right|13,86|| align=right|4,370||MBA||21. januar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(42144)||2001 BW40|| align=right|13,6|| align=right|2,573|| align=right|0,285|| align=right|12,52|| align=right|4,126||MBA||24. januar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(42145)||2001 BF41|| align=right|14,3|| align=right|2,968|| align=right|0,093|| align=right|10,18|| align=right|5,113||MBA||24. januar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(42146)||2001 BN42|| align=right|11,5|| align=right|5,132|| align=right|0,032|| align=right|11,47|| align=right|11,63||JUT||19. januar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(42147)||2001 BW43|| align=right|14,2|| align=right|3,059|| align=right|0,118|| align=right|17,42|| align=right|5,348||MBA||19. januar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(42148)||2001 BC46|| align=right|15,1|| align=right|2,623|| align=right|0,035|| align=right|13,04|| align=right|4,247||MBA||21. januar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(42149)||2001 BQ48|| align=right|14,7|| align=right|2,969|| align=right|0,062|| align=right|9,11|| align=right|5,115||MBA||21. januar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(42150)||2001 BD53|| align=right|14,2|| align=right|3,152|| align=right|0,111|| align=right|6,57|| align=right|5,594||MBA||17. januar 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(42151)||2001 BD54|| align=right|13,7|| align=right|3,192|| align=right|0,110|| align=right|11,81|| align=right|5,703||MBA||18. januar 2001||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(42152)||2001 BX57|| align=right|15,2|| align=right|2,940|| align=right|0,071|| align=right|1,61|| align=right|5,041||MBA||21. januar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(42153)||2001 BG58|| align=right|15,3|| align=right|2,590|| align=right|0,061|| align=right|10,11|| align=right|4,167||MBA||21. januar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(42154)||2001 BP62|| align=right|14,0|| align=right|3,104|| align=right|0,082|| align=right|13,19|| align=right|5,468||MBA||29. januar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(42155)||2001 BA63|| align=right|14,6|| align=right|2,381|| align=right|0,233|| align=right|5,34|| align=right|3,674||MBA||29. januar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(42156)||2001 BV63|| align=right|15,0|| align=right|2,583|| align=right|0,283|| align=right|4,13|| align=right|4,151||MBA||29. januar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(42157)||2001 BX66|| align=right|14,9|| align=right|2,982|| align=right|0,037|| align=right|9,56|| align=right|5,148||MBA||29. januar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(42158)||2001 BT70|| align=right|14,7|| align=right|2,763|| align=right|0,153|| align=right|4,99|| align=right|4,592||MBA||29. januar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(42159)||2001 BT72|| align=right|14,4|| align=right|3,133|| align=right|0,123|| align=right|12,52|| align=right|5,544||MBA||27. januar 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(42160)||2001 BH73|| align=right|13,3|| align=right|3,222|| align=right|0,023|| align=right|21,84|| align=right|5,783||MBA||28. januar 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(42161)||2001 BJ74|| align=right|14,5|| align=right|3,116|| align=right|0,128|| align=right|0,87|| align=right|5,500||MBA||31. januar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(42162)||2001 BA76|| align=right|14,2|| align=right|3,188|| align=right|0,048|| align=right|8,67|| align=right|5,691||MBA||26. januar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(42163)||2001 BC77|| align=right|15,5|| align=right|2,435|| align=right|0,186|| align=right|4,39|| align=right|3,799||MBA||26. januar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(42164)||2001 CT|| align=right|14,3|| align=right|3,015|| align=right|0,186|| align=right|8,95|| align=right|5,233||MBA||1. februar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(42165)||2001 CQ10|| align=right|14,4|| align=right|2,589|| align=right|0,171|| align=right|14,42|| align=right|4,165||MBA||1. februar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(42166)||2001 CL11|| align=right|15,9|| align=right|2,388|| align=right|0,197|| align=right|2,00|| align=right|3,689||MBA||1. februar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(42167)||2001 CR13|| align=right|13,4|| align=right|3,988|| align=right|0,131|| align=right|5,55|| align=right|7,962||HLD||1. februar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(42168)||2001 CT13|| align=right|10,9|| align=right|5,138|| align=right|0,059|| align=right|14,01|| align=right|11,65||JUT||1. februar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(42169)||2001 CV13|| align=right|14,3|| align=right|2,941|| align=right|0,144|| align=right|12,71|| align=right|5,042||MBA||1. februar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(42170)||2001 CA16|| align=right|14,9|| align=right|2,576|| align=right|0,147|| align=right|14,50|| align=right|4,134||MBA||1. februar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(42171)||2001 CP17|| align=right|14,7|| align=right|2,542|| align=right|0,211|| align=right|15,10|| align=right|4,052||MBA||1. februar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(42172)||2001 CR17|| align=right|14,3|| align=right|3,389|| align=right|0,028|| align=right|9,24|| align=right|6,237||MBA||1. februar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(42173)||2001 CQ18|| align=right|14,4|| align=right|2,386|| align=right|0,201|| align=right|25,39|| align=right|3,684||MBA||2. februar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(42174)||2001 CJ21|| align=right|14,5|| align=right|2,242|| align=right|0,242|| align=right|4,61|| align=right|3,356||MBA||1. februar 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(42175)||2001 CR21|| align=right|14,3|| align=right|3,166|| align=right|0,096|| align=right|5,23|| align=right|5,633||MBA||1. februar 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(42176)||2001 CK22|| align=right|11,8|| align=right|5,202|| align=right|0,093|| align=right|14,33|| align=right|11,87||JUT||1. februar 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(42177)||2001 CL22|| align=right|15,2|| align=right|2,450|| align=right|0,201|| align=right|3,95|| align=right|3,835||MBA||1. februar 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(42178)||2001 CO25|| align=right|15,0|| align=right|2,619|| align=right|0,189|| align=right|7,57|| align=right|4,238||MBA||1. februar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(42179)||2001 CP25|| align=right|11,5|| align=right|5,238|| align=right|0,055|| align=right|6,62|| align=right|11,99||JUT||1. februar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(42180)||2001 CL26|| align=right|14,1|| align=right|3,133|| align=right|0,121|| align=right|11,94|| align=right|5,546||MBA||1. februar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(42181)||2001 CY27|| align=right|15,2|| align=right|2,326|| align=right|0,192|| align=right|7,72|| align=right|3,546||MBA||2. februar 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(42182)||2001 CP29|| align=right|11,6|| align=right|5,151|| align=right|0,031|| align=right|6,59|| align=right|11,69||JUT||2. februar 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(42183)||2001 CY29|| align=right|14,5|| align=right|3,174|| align=right|0,076|| align=right|6,22|| align=right|5,653||MBA||2. februar 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(42184)||2001 CP30|| align=right|13,3|| align=right|2,965|| align=right|0,114|| align=right|10,93|| align=right|5,104||MBA||2. februar 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(42185)||2001 CS30|| align=right|13,6|| align=right|3,096|| align=right|0,097|| align=right|10,37|| align=right|5,448||MBA||2. februar 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(42186)||2001 CH32|| align=right|12,3|| align=right|3,169|| align=right|0,120|| align=right|9,88|| align=right|5,641||MBA||11. februar 2001||Crni Vrh||Crni Vrh
|-
|(42187)||2001 CS32|| align=right|10,9|| align=right|5,216|| align=right|0,034|| align=right|24,18|| align=right|11,92||JUT||13. februar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(42188)||2001 CZ32|| align=right|14,5|| align=right|2,800|| align=right|0,172|| align=right|17,21|| align=right|4,686||MBA||13. februar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(42189)||2001 CJ33|| align=right|13,7|| align=right|3,170|| align=right|0,069|| align=right|14,59|| align=right|5,644||MBA||13. februar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(42190)||2001 CM36|| align=right|13,0|| align=right|3,952|| align=right|0,101|| align=right|9,27|| align=right|7,857||HLD||15. februar 2001||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|42191 Thurmann||2001 CJ37|| align=right|15,4|| align=right|2,608|| align=right|0,200|| align=right|8,43|| align=right|4,211||MBA||14. februar 2001||Vicques||Vicques
|-
|(42192)||2001 CJ39|| align=right|14,6|| align=right|2,598|| align=right|0,125|| align=right|16,29|| align=right|4,188||MBA||13. februar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(42193)||2001 CV43|| align=right|13,6|| align=right|3,202|| align=right|0,119|| align=right|23,30|| align=right|5,728||MBA||15. februar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(42194)||2001 DP10|| align=right|13,0|| align=right|3,227|| align=right|0,057|| align=right|12,96|| align=right|5,796||MBA||17. februar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(42195)||2001 DO17|| align=right|12,1|| align=right|3,089|| align=right|0,238|| align=right|15,68|| align=right|5,429||MBA||16. februar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(42196)||2001 DE21|| align=right|13,8|| align=right|2,990|| align=right|0,117|| align=right|11,10|| align=right|5,169||MBA||16. februar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(42197)||2001 DM23|| align=right|13,5|| align=right|3,120|| align=right|0,089|| align=right|10,42|| align=right|5,510||MBA||17. februar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(42198)||2001 DP23|| align=right|14,9|| align=right|2,976|| align=right|0,126|| align=right|11,48|| align=right|5,133||MBA||17. februar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(42199)||2001 DT23|| align=right|13,7|| align=right|3,091|| align=right|0,031|| align=right|8,18|| align=right|5,434||MBA||17. februar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(42200)||2001 DJ26|| align=right|12,5|| align=right|5,332|| align=right|0,038|| align=right|6,48|| align=right|12,32||JUT||17. februar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(42201)||2001 DH29|| align=right|12,4|| align=right|5,206|| align=right|0,158|| align=right|7,09|| align=right|11,88||JUT||17. februar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(42202)||2001 DC31|| align=right|13,6|| align=right|3,249|| align=right|0,054|| align=right|8,74|| align=right|5,856||MBA||17. februar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(42203)||2001 DB35|| align=right|14,4|| align=right|2,998|| align=right|0,111|| align=right|6,30|| align=right|5,189||MBA||19. februar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(42204)||2001 DW35|| align=right|14,1|| align=right|3,067|| align=right|0,014|| align=right|10,25|| align=right|5,369||MBA||19. februar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(42205)||2001 DT38|| align=right|14,5|| align=right|2,712|| align=right|0,027|| align=right|5,75|| align=right|4,465||MBA||19. februar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(42206)||2001 DJ41|| align=right|14,5|| align=right|3,184|| align=right|0,102|| align=right|1,47|| align=right|5,680||MBA||19. februar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(42207)||2001 DL46|| align=right|15,3|| align=right|2,914|| align=right|0,097|| align=right|0,85|| align=right|4,973||MBA||19. februar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(42208)||2001 DQ47|| align=right|13,4|| align=right|3,178|| align=right|0,266|| align=right|14,99|| align=right|5,666||MBA||19. februar 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(42209)||2001 DF48|| align=right|14,0|| align=right|3,011|| align=right|0,091|| align=right|10,26|| align=right|5,223||MBA||16. februar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(42210)||2001 DL49|| align=right|13,9|| align=right|2,973|| align=right|0,110|| align=right|10,23|| align=right|5,125||MBA||16. februar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(42211)||2001 DO49|| align=right|14,1|| align=right|2,975|| align=right|0,083|| align=right|11,66|| align=right|5,132||MBA||16. februar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(42212)||2001 DO51|| align=right|14,2|| align=right|3,061|| align=right|0,037|| align=right|10,48|| align=right|5,355||MBA||16. februar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(42213)||2001 DU51|| align=right|15,3|| align=right|2,443|| align=right|0,289|| align=right|11,69|| align=right|3,818||MBA||16. februar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(42214)||2001 DA52|| align=right|13,5|| align=right|3,122|| align=right|0,109|| align=right|16,32|| align=right|5,516||MBA||16. februar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(42215)||2001 DO52|| align=right|13,8|| align=right|3,046|| align=right|0,040|| align=right|14,41|| align=right|5,315||MBA||17. februar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(42216)||2001 DX52|| align=right|15,0|| align=right|2,607|| align=right|0,124|| align=right|4,64|| align=right|4,209||MBA||17. februar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(42217)||2001 DK53|| align=right|14,8|| align=right|2,918|| align=right|0,090|| align=right|11,27|| align=right|4,983||MBA||19. februar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(42218)||2001 DN59|| align=right|14,6|| align=right|3,175|| align=right|0,035|| align=right|8,48|| align=right|5,656||MBA||17. februar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(42219)||2001 DY59|| align=right|15,3|| align=right|2,603|| align=right|0,200|| align=right|3,94|| align=right|4,199||MBA||19. februar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(42220)||2001 DC60|| align=right|14,4|| align=right|3,026|| align=right|0,058|| align=right|9,44|| align=right|5,263||MBA||19. februar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(42221)||2001 DA62|| align=right|14,8|| align=right|3,148|| align=right|0,081|| align=right|10,36|| align=right|5,586||MBA||19. februar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(42222)||2001 DT62|| align=right|14,1|| align=right|3,066|| align=right|0,061|| align=right|5,48|| align=right|5,368||MBA||19. februar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(42223)||2001 DC63|| align=right|15,1|| align=right|3,084|| align=right|0,005|| align=right|2,22|| align=right|5,414||MBA||19. februar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(42224)||2001 DT65|| align=right|13,9|| align=right|3,182|| align=right|0,033|| align=right|14,81|| align=right|5,676||MBA||19. februar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(42225)||2001 DV72|| align=right|14,6|| align=right|3,166|| align=right|0,080|| align=right|9,67|| align=right|5,632||MBA||19. februar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(42226)||2001 DO81|| align=right|13,4|| align=right|2,964|| align=right|0,069|| align=right|11,71|| align=right|5,101||MBA||26. februar 2001||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(42227)||2001 DS93|| align=right|14,4|| align=right|3,035|| align=right|0,067|| align=right|9,95|| align=right|5,286||MBA||19. februar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(42228)||2001 DO95|| align=right|14,1|| align=right|3,110|| align=right|0,066|| align=right|15,86|| align=right|5,483||MBA||18. februar 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(42229)||2001 DC99|| align=right|12,7|| align=right|3,210|| align=right|0,075|| align=right|21,94|| align=right|5,750||MBA||17. februar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(42230)||2001 DE108|| align=right|12,9|| align=right|5,187|| align=right|0,053|| align=right|13,71|| align=right|11,82||JUT||19. februar 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(42231)||2001 EM1|| align=right|14,0|| align=right|3,031|| align=right|0,026|| align=right|11,14|| align=right|5,276||MBA||1. marec 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(42232)||2001 EH2|| align=right|13,6|| align=right|3,070|| align=right|0,085|| align=right|12,70|| align=right|5,379||MBA||1. marec 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(42233)||2001 EL2|| align=right|13,7|| align=right|3,124|| align=right|0,075|| align=right|11,74|| align=right|5,521||MBA||1. marec 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(42234)||2001 EP2|| align=right|13,4|| align=right|2,722|| align=right|0,235|| align=right|15,19|| align=right|4,490||MBA||1. marec 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(42235)||2001 EM10|| align=right|14,0|| align=right|2,579|| align=right|0,178|| align=right|15,25|| align=right|4,140||MBA||2. marec 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(42236)||2001 EP19|| align=right|14,0|| align=right|3,155|| align=right|0,049|| align=right|14,80|| align=right|5,603||MBA||15. marec 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(42237)||2001 EG21|| align=right|12,3|| align=right|3,951|| align=right|0,147|| align=right|9,07|| align=right|7,851||HLD||15. marec 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(42238)||2001 FF4|| align=right|14,4|| align=right|2,536|| align=right|0,189|| align=right|16,41|| align=right|4,038||MBA||19. marec 2001||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(42239)||2001 FB20|| align=right|13,7|| align=right|2,629|| align=right|0,243|| align=right|12,01|| align=right|4,262||MBA||19. marec 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(42240)||2001 FX34|| align=right|14,1|| align=right|3,124|| align=right|0,152|| align=right|5,58|| align=right|5,520||MBA||18. marec 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(42241)||2001 FF45|| align=right|14,8|| align=right|2,561|| align=right|0,124|| align=right|13,53|| align=right|4,098||MBA||18. marec 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(42242)||2001 FU61|| align=right|14,0|| align=right|3,121|| align=right|0,063|| align=right|9,70|| align=right|5,513||MBA||19. marec 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(42243)||2001 FB65|| align=right|13,9|| align=right|3,149|| align=right|0,085|| align=right|23,04|| align=right|5,587||MBA||19. marec 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(42244)||2001 FH65|| align=right|14,4|| align=right|2,865|| align=right|0,038|| align=right|6,91|| align=right|4,848||MBA||19. marec 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(42245)||2001 FB88|| align=right|13,9|| align=right|2,695|| align=right|0,226|| align=right|7,66|| align=right|4,423||MBA||21. marec 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(42246)||2001 FX121|| align=right|15,5|| align=right|2,550|| align=right|0,173|| align=right|4,42|| align=right|4,072||MBA||29. marec 2001||Desert Beaver||William Kwong Yu Yeung
|-
|(42247)||2001 FU156|| align=right|14,5|| align=right|2,744|| align=right|0,033|| align=right|7,99|| align=right|4,546||MBA||26. marec 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(42248)||2001 FU186|| align=right|15,3|| align=right|2,575|| align=right|0,178|| align=right|4,13|| align=right|4,132||MBA||18. marec 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(42249)||2001 HZ27|| align=right|15,6|| align=right|2,429|| align=right|0,083|| align=right|3,77|| align=right|3,784||MBA||27. april 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(42250)||2001 KS12|| align=right|13,0|| align=right|3,225|| align=right|0,184|| align=right|11,77|| align=right|5,791||MBA||18. maj 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|}

Podatki uporabljeni z dovoljenjem / Data used with permission © IAU: Minor Planet Center.

*

Seznami asteroidov